Аксаринское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Татарстан 
 Аксаринское сельское поселение — входит в Заинский район

Тюменская область 
 Аксаринское сельское поселение — входит в Ярковский район

Чувашия 
 Аксаринское сельское поселение — входит в Мариинско-Посадский район